Jan Hołub – nuotatore polacco
 Małgorzata Hołub – velocista polacca

Pagine correlate
Holub